Таблица (из  — доска) — распределение данных по однотипным строкам и столбцам.

 Таблица умножения — таблица Пифагора.
 Таблица производных — список математических формул для вычисления производных.
 Таблица Менделеева — периодическая система элементов.
 Хеш-таблица — структура данных, которая ассоциирует ключи со значениями.
 Каскадная таблица стилей — CSS ().
 Таблица маршрутизации — простейшая форма правил маршрутизации.
 Симплекс-таблица — таблица для решения задачи линейной оптимизации симплекс-методом.
 Таблица в реляционных базах данных — структура данных, хранящая набор однотипных записей.
 Электронная таблица — организация данных и формул для обработки табличным процессором; часто сам табличный процессор называют электронной таблицей.
 Законы Двенадцати таблиц — свод законов Древнего Рима.
 Таблица — российский мультфильм 2013 года.

Примечания